Potala ou Potalaka est un mot sanskrit, traduit en mandarin par 普陀 pǔtuó. Il désigne à l'origine une montagne mythique, résidence ou terre pure du bodhisattva Avalokiteśvara : le mont Potalaka.
On appelle parfois Potala le Putuo Shan, un mont sacré situé sur l'île chinoise de Putuo. Ce mont est un important lieu de culte d'Avalokiteśvara.
 L'ancien palais d'hiver du dalaï-lama (qui est considéré comme une manifestation d'Avalokiteśvara) à Lhassa est appelé le palais du Potala.
 Il existe à Chengde un temple de l'école du Potala ou  temple de Putuo Zongcheng, construit au  sur le modèle du palais du Potala de Lhassa.

Dans le manga Dragon Ball, les Potalas sont des boucles d'oreille magiques.